Casablanca (franska: Province de Casablanca, arabiska: إقليم الدار البيضاء) är en provins i Marocko. Den ligger i regionen Grand Casablanca, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Casablanca:

 Casablanca

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Grand Casablanca